«Авангард» (ранее — Сафоновский завод пластмасс) — российское предприятие, производитель крупногабаритных изделий из стеклопластика, а также продукции из пластмасс и резины.

Входит в состав НПО машиностроения, в составе которого в 2013 году вошёл в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Основная продукция — транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники.

История 
Сафоновский завод пластмасс был создан во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 1 января 1959 года, пущен 1 сентября 1962 года.

В 1975 году преобразован в Производственное объединение «Авангард» (ПО «Авангард») в составе: Сафоновский завод пластмасс — головное предприятие и Специальное конструкторско-технологическое бюро «Курс» (СКТБ «Курс»).

С 1998 года находится в ведении Федерального космического агентства.

В 2003 году проведена реорганизация предприятия в форме присоединения к нему дочернего государственного унитарного предприятия СКТБ «Курс» и создано федеральное государственное унитарного предприятия «Авангард» (ФГУП «Авангард»).

В 2008 году преобразовано в открытое акционерное общество «Авангард».

Продукция 

Основное направление деятельности — выпуск продукции из композиционных полимерных материалов, пластмасс и резин для ракетно-космической техники, а также для железнодорожного транспорта, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.

Номенклатура включает корпуса ракетных двигателей твёрдого топлива, корпуса транспортно-пусковых контейнеров и стаканов, радиопрозрачные укрытия, газоотводящие стволы дымовых труб, ёмкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей и горюче-смазочных материалов, настилы для железнодорожных и трамвайных переездов, газоходы и пульповоды.

Награды и достижения 
За заслуги в создании и производстве новой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1976 года предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени.

Санкции 
3 марта 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, предприятие попало под санкции США 3 июня 2022 года предприятие внесено в санкционный список всех стран Евросоюза

Также предприятие находится под санкциями Велико­британии, Канады, Швейцарии, Украины и Японии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Акционерного общества «Авангард»
 
 
 

Предприятия Смоленской области
Ракетно-космические компании и предприятия России
Организации, награждённые юбилейным почётным знаком в ознаменование 50-летия образования Союза ССР
Сафоново (город)
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину